António Vitorino da França Borges refere-se a: 
 António Vitorino da França Borges (escritor), tio paterno do posterior
 António Vitorino da França Borges (militar), sobrinho paterno do anterior

Desambiguação